Čaroděj může být:

 osoba praktikující čarodějnictví 
 kouzelník, magus

fikce
 Čaroděj (Středozem)

literatura
 Čaroděj (kniha) – autobiografická kniha fotbalového brankáře Martina Vaniaka  
 Čaroděj na severu – román Johna Flanagana
 Čaroděj Ivanov – kniha Andrzeje Pilipiuka
 Čaroděj ze země Oz – pohádkový román Lymana Franka Bauma
 Čaroděj - Tajemství nesmrtelného Nikolase Flamela – fantasy román od Michaela Scotta 
 Čaroděj Zeměmoří – fantasy román Ursuly K. Le Guinové

hudba
 Čaroděj (album) – album hudební skupiny Vltava (2016)
 

film
 Čaroděj (film) – americký filmový muzikál z roku 1978 režiséra Sidneyho Lumeta

Související rozcestníky 
 Čarodějnice (rozcestník), Čarodějka, Čarodějky
 Čarodějův učeň

Reference